DePuy ist der Familienname folgender Personen:

 William E. DePuy (1919–1992), US-amerikanischer General der US Army
 Nick DePuy (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler